Список аэропортов штата Флорида Соединённых Штатов Америки, сгруппированных по типу. Содержит все гражданские и военные аэропорты штата. Некоторые частные и ныне не используемые аэропорты могут находиться в списке (например, если ФАА зафиксированы коммерческие перевозки или если аэропорт имеет код ИАТА).

 Список 

Описание каждого столбца в разделе «Пояснения к таблице».

Аэропорты, чьи названия выделены жирным, обеспечивают регулярные коммерческие перевозки.

{| class="wikitable sortable" style="font-size:95%;"

|- valign=baseline
! Город
! ФАА
! ИАТА
! ИКАО
! Аэропорт
! class="unsortable"|Кат.
! Пасс./год

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Важнейшие аэропорты (PR)
|
|
|- valign=top
| Дейтона-Бич
| DAB
| DAB
| KDAB
| Daytona Beach International Airport
| P-N
| align=right | 340 389 

|- valign=top
| Форт-Лодердейл
| FLL
| FLL
| KFLL
| Fort Lauderdale-Hollywood International Airport
| P-L
| align=right | 11 079 402 

|- valign=top
| Форт-Майерс
| RSW
| RSW
| KRSW
| Southwest Florida International Airport
| P-M
| align=right | 3 986 905 

|- valign=top
| Гейнсвилл
| GNV
| GNV
| KGNV
| Gainesville Regional Airport
| P-N
| align=right | 142 082 

|- valign=top
| Джэксонвилл
| JAX
| JAX
| KJAX
| Международный аэропорт Джэксонвилл
| P-M
| align=right | 3 137 986 

|- valign=top
| Ки-Уэст
| EYW
| EYW
| KEYW
| Key West International Airport
| P-N
| align=right | 270 770 

|- valign=top
| Мелборн
| MLB
| MLB
| KMLB
| Melbourne International Airport
| P-N
| align=right | 137 089 

|- valign=top
| Майами
| MIA
| MIA
| KMIA
| Международный аэропорт Майами
| P-L
| align=right | 16 194 277 

|- valign=top
| Нейплс
| APF
| APF
| KAPF
| Naples Municipal Airport
| P-N
| align=right | 13 887 

|- valign=top
| Орландо
| MCO
| MCO
| KMCO
| Международный аэропорт Орландо
| P-L
| align=right | 17 614 745 

|- valign=top
| Орландо
| SFB
| SFB
| KSFB
| Международный аэропорт Орландо Санфорд
| P-S
| align=right | 985 661 

|- valign=top
| Панама-Сити
| PFN
| PFN
| KPFN
| Panama City-Bay County International Airport
| P-N
| align=right | 159 949 

|- valign=top
| Пенсакола
| PNS
| PNS
| KPNS
| Pensacola Regional Airport
| P-S
| align=right | 832 127 

|- valign=top
| Сарасота / Брейдентон
| SRQ
| SRQ
| KSRQ
| Sarasota-Bradenton International Airport
| P-S
| align=right | 782 459 

|- valign=top
| Сент-Огастин
| SGJ
| UST
| KSGJ
| St. Augustine Airport
| P-N 
| align=right | 21 293 

|- valign=top
| Сент-Питерсберг
| PIE
| PIE
| KPIE
| St. Petersburg-Clearwater International Airport
| P-N
| align=right | 372 277 

|- valign=top
| Таллахасси
| TLH
| TLH
| KTLH
| Tallahassee Regional Airport
| P-S
| align=right | 462 447 

|- valign=top
| Тампа
| TPA
| TPA
| KTPA
| Tampa International Airport
| P-L
| align=right | 9 306 354 

|- valign=top
| Валпараисо
| VPS
| VPS
| KVPS
| Okaloosa Regional Airport / Eglin Air Force Base
| P-N
| align=right | 381 992 

|- valign=top
| Уэст-Палм-Бич
| PBI
| PBI
| KPBI
| Palm Beach International Airport
| P-M
| align=right | 3 475 109 
|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие коммерческие аэропорты (CS)
|
|

|- valign=top
| Пунта Горда
| PGD
| PGD
| KPGD
| Charlotte County Airport
| CS 
| align=right | 7 027 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Вспомогательные аэропорты (RL)
|
|

|- valign=top
| Бока-Ратон
| BCT
| BCT
| KBCT
| Boca Raton Airport
| RL
| align=right | 470 

|- valign=top
| Клирвотер
| CLW
| CLW
| KCLW
| Clearwater Air Park
| RL
|

|- valign=top
| Де-Ленд
| DED
| 
| KDED
| DeLand Municipal Airport (Sidney H. Taylor Field)
| RL
| align=right | 1 001 

|- valign=top
| Фернандина-Бич
| 55J
|
|
| Fernandina Beach Municipal Airport
| RL
| align=right | 42 

|- valign=top
| Форт-Лодердейл
| FXE
| FXE
| KFXE
| Fort Lauderdale Executive Airport
| RL
| align=right | 724 

|- valign=top
| Голливуд
| HWO
| HWO
| KHWO
| North Perry Airport
| RL
| align=right | 5 

|- valign=top
| Джэксонвилл
| VQQ
| NZC
| KVQQ
| Cecil Field
| RL
| align=right | 21 

|- valign=top
| Джэксонвилл
| CRG
| CRG
| KCRG
| Craig Municipal Airport
| RL
| align=right | 184 

|- valign=top
| Джэксонвилл
| HEG
| 
| KHEG
| Herlong Airport
| RL
| align=right | 12 

|- valign=top
| Лейкленд
| LAL
| LAL
| KLAL
| Lakeland Linder Regional Airport
| RL
| align=right | 48 

|- valign=top
| Майами
| TMB
| TMB
| KTMB
| Kendall-Tamiami Executive Airport
| RL
| align=right | 130 

|- valign=top
| Майами
| OPF
| OPF
| KOPF
| Opa-locka Airport
| RL
| align=right | 323 

|- valign=top
| Нью-Смерна-Бич
| EVB
| 
| KEVB
| New Smyrna Beach Municipal Airport
| RL
| align=right | 32 

|- valign=top
| Орландо
| ORL
| ORL
| KORL
| Orlando Executive Airport
| RL
| align=right | 279 

|- valign=top
| Орландо
| ISM
| ISM
| KISM
| Kissimmee Gateway Airport
| RL
| align=right | 118 

|- valign=top
| Ормонд-Бич
| OMN
| 
| KOMN
| Ormond Beach Municipal Airport
| RL
| 

|- valign=top
| Сент-Питерсберг
| SPG
| SPG
| KSPG
| Albert Whitted Airport
| RL
| align=right | 4 

|- valign=top
| Тампа
| TPF
| TPF
| KTPF
| Peter O. Knight Airport
| RL
| align=right | 44 

|- valign=top
| Тампа
| VDF
| 
| KVDF
| Vandenberg Airport
| RL
| align=right | 20 

|- valign=top
| Венис
| VNC
| VNC
| KVNC
| Venice Municipal Airport
| RL
| align=right | 39 

|- valign=top
| Уэст-Палм-Бич / Лантана
| LNA
| LNA
| KLNA
| Palm Beach County Park Airport (Lantana Airport)
| RL
| align=right | 1 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Аэропорты авиации общего назначения (GA)
|
|

|- valign=top
| Апалачикола
| AAF
| AAF
| KAAF
| Apalachicola Municipal Airport
| GA
| align=right | 51 

|- valign=top
| Аркейдия
| X06
|
|
| Arcadia Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Эйвон-Парк
| AVO
| AVO
| KAVO
| Avon Park Executive Airport
| GA
| align=right | 8 

|- valign=top
| Бартоу
| BOW
| BOW
| KBOW
| Bartow Municipal Airport
| GA
| align=right | 13 

|- valign=top
| Белл-Глейд
| X10
|
|
| Belle Glade State Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Блангстаун
| F95
|
|
| Calhoun County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Бонифэй
| 1J0
|
|
| Tri-County Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Бруксвилл
| BKV
| 
| KBKV
| Hernando County Airport
| GA
| align=right | 10 

|- valign=top
| Буннелл
| XFL 
| 
| KXFL
| Flagler County Airport
| GA
| align=right | 64 

|- valign=top
| Седар-Ки
| CDK
| CDK
| KCDK
| George T. Lewis Airport
| GA
|

|- valign=top
| Клевистон
| 2IS
|
|
| Airglades Airport
| GA
|

|- valign=top
| Крествью
| CEW
| CEW
| KCEW
| Bob Sikes Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Кросс-Сити
| CTY
| CTY
| KCTY
| Cross City Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Кристал Ривер
| CGC
| 
| KCGC
| Crystal River Airport
| GA
| 

|- valign=top
| ДеФуниак-Спригс
| 54J
|
|
| DeFuniak Springs Airport
| GA
|

|- valign=top
| Дестин
| DTS
| DSI
| KDTS
| Destin-Fort Walton Beach Airport
| GA
| align=right | 271 

|- valign=top
| Дуннеллон
| X35
|
|
| Dunnellon/Marion County Airport & Park of Commerce
| GA
| 

|- valign=top
| Эверглейдс-Сити
| X01
|
|
| Everglades Airpark
| GA
|

|- valign=top
| Форт-Майерс
| FMY
| FMY
| KFMY
| Page Field
| GA
| align=right | 92 

|- valign=top
| Форт-Пирс
| FPR
| FPR
| KFPR
| St. Lucie County International Airport
| GA 
| align=right | 62 

|- valign=top
| Грант-Валкария
| X59
|
|
| Valkaria Airport
| GA
| align=right | 1 

|- valign=top
| Хиллиард
| 01J
|
|
| Hilliard Airpark
| GA
|

|- valign=top
| Хомстед
| X51
|
|
| Homestead General Aviation Airport
| GA
|

|- valign=top
| Иммокали
| IMM
| IMM
| KIMM
| Immokalee Airport
| GA
|

|- valign=top
| Инвернесс
| X40
|
|
| Inverness Airport
| GA
|

|- valign=top
| Кейстоун-Хейтс
| 42J
|
|
| Keystone Heights Airport
| GA
|

|- valign=top
| ЛаБелль
| X14
|
|
| LaBelle Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Лейк-Сити
| LCQ
| LCQ
| KLCQ
| Lake City Municipal Airport
| GA
| align=right | 11 

|- valign=top
| Лейк-Уэйлс
| X07
|
|
| Lake Wales Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Лисберг
| LEE
| LEE
| KLEE
| Leesburg International Airport
| GA
| align=right | 6 

|- valign=top
| Лайв Ок
| 24J
|
|
| Suwannee County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Мэрэтон
| MTH
| MTH
| KMTH
| Florida Keys Marathon Airport
| GA
| align=right | 5 149 

|- valign=top
| Марко Айленд
| MKY
| MRK
| KMKY
| Marco Island Airport
| GA
| align=right | 58 

|- valign=top
| Марианна
| MAI
| 
| KMAI
| Marianna Municipal Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Мерит Айленд
| COI
| COI
| KCOI
| Merritt Island Airport
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Майами
| TNT
| TNT
| KTNT
| Dade-Collier Training and Transition Airport
| GA
|

|- valign=top
| Майами
| X44
| MPB
|
| Miami Seaplane Base (was Watson Island Int’l SPB)
| GA
| 

|- valign=top
| Милтон
| 2R4
|
|
| Peter Prince Field
| GA
|

|- valign=top
| Окала
| OCF
| OCF
| KOCF
| Ocala International Airport (Jim Taylor Field)
| GA
| align=right | 238 

|- valign=top
| Окичоби
| OBE
| OBE
| KOBE
| Okeechobee County Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Пахоки
| PHK
| PHK
| KPHK
| Palm Beach County Glades Airport
| GA
| 

|- valign=top
| Палатка
| 28J
|
|
| Palatka Municipal Airport (Lt. Kay Larkin Field)
| GA
|

|- valign=top
| Перри
| 40J
| FPY
|
| Perry-Foley Airport
| GA
|

|- valign=top
| Плэнт-Сити
| PCM
| 
| KPCM
| Plant City Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Помпано-Бич
| PMP
| PPM
| KPMP
| Pompano Beach Airpark
| GA
| align=right | 9 

|- valign=top
| Куинси
| 2J9
|
|
| Quincy Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Себастьян
| X26
|
|
| Sebastian Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Сибринг
| SEF
| SEF
| KSEF
| Sebring Regional Airport
| GA
| align=right | 7 

|- valign=top
| Стюарт
| SUA
| SUA
| KSUA
| Witham Field
| GA
| align=right | 143 

|- valign=top
| Тайтусвилл
| X21
|
|
| Arthur Dunn Airpark 
| GA
|

|- valign=top
| Тайтусвилл
| TIX
| TIX
| KTIX
| Space Coast Regional Airport
| GA
| align=right | 105 

|- valign=top
| Уматилла
| X23
|
|
| Umatilla Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Виро-Бич
| VRB
| VRB
| KVRB
| Vero Beach Municipal Airport
| GA
| align=right | 315 

|- valign=top
| Ваучула
| CHN
| 
| KCHN
| Wauchula Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Уэст-Палм-Бич
| F45
|
|
| North Palm Beach County General Aviation Airport
| GA
| align=right | 26 

|- valign=top
| Виллистон
| X60
|
|
| Williston Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Винтер-Хейвен
| GIF
| GIF
| KGIF
| Winter Haven's Gilbert Airport
| GA
| align=right | 4 

|- valign=top
| Зефир-Хиллс
| ZPH
| ZPH
| KZPH
| Zephyrhills Municipal Airport
| GA
| align=right | 4 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие гражданские аэропорты (отсутствуют в NPIAS)
|
|

|- valign=top
| Апалачикола
| F47
|
|
| St. George Island Airport
|
| align=right | 2 

|- valign=top
| Апопка
| X04
|
|
| Orlando Apopka Airport
|
| 

|- valign=top
| Арчер
| 0J8
|
|
| Flying Ten Airport
|
|

|- valign=top

| Бруксвилл / Спринг-Хилл
| X05
|
|
| Pilot Country Airport (Pilot Country Estates) 
|
|

|- valign=top
| Каррабелл
| X13
|
|
| Carrabelle-Thompson Airport
|
|

|- valign=top
| Де-Ленд
| 1J6
|
|
| Bob Lee Flight Strip
|
|

|- valign=top
| Энглвуд
| X36
|
|
| Buchan Airport
|
|

|- valign=top
| Эустис
| X55
|
|
| Mid Florida Air Service Airport
|
|

|- valign=top
| Форт-Лодердейл
| DT1
|
|
| Downtown Fort Lauderdale Heliport
|
|

|- valign=top
| Хай-Спрингс
| 6J8
|
|
| Rudy's Airport
|
|

|- valign=top
| Индианатаун
| X58
|
|
| Indiantown Airport
|
|

|- valign=top
| Лейк-Уэйлс
| X25
|
|
| Chalet Suzanne Air Strip
|
|

|- valign=top
| Лейкленд
| X49
|
|
| South Lakeland Airport
|
|

|- valign=top
| Наварра
| 1J9
|
|
| Fort Walton Beach Airport
|
|

|- valign=top
| Нью-Смерна-Бич
| X50
|
|
| Massey Ranch Airpark
|
|

|- valign=top
| Палметто
| 48X
|
|
| Airport Manatee
|
|

|- valign=top
| Панацея
| 2J0
|
|
| Wakulla County Airport
|
|

|- valign=top
| Пенсакола
| 83J
|
|
| Coastal Airport
|
|

|- valign=top
| Пенсакола
| 82J
|
|
| Ferguson Airport
|
| align=right | 1 

|- valign=top
| Пирсон
| 2J8
|
|
| Pierson Municipal Airport
|
|
|- valign=top
| Порт-Сент-Джо
| A51
|
|
| Costin Airport
|
|

|- valign=top
| Пунта Горда
| F13
|
|
| Shell Creek Airpark
|
|

|- valign=top
| Ривер-Рэнч
| 2RR
|
|
| River Ranch Resort Airport
|
|

|- valign=top
| Таллахасси / Гавана
| 68J
|
|
| Tallahassee Commercial Airport
|
|

|- valign=top
| Трентон
| 8J2
|
|
| Ames Field
|
|

|- valign=top
| Виро-Бич
| X52
|
|
| New Hibiscus Airpark
|
|

|- valign=top
| Уэсли Чапел
| X39
|
|
| Tampa North Aero Park 
|
|

|- valign=top
| Винтер-Хейвен
| F57
|
|
| Jack Browns Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Зеллвуд
| X61
|
|
| Bob White Field
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие государственные и военные аэропорты
|
|

|- valign=top
| Эйвон-Парк
| AGR
| 
| KAGR
| MacDill AFB Auxiliary Field
|
| 

|- valign=top
| Коко-Бич
| XMR
| 
| KXMR
| Cape Canaveral Air Force Station Skid Strip
|
|

|- valign=top
| Коко-Бич
| COF
| COF
| KCOF
| Patrick Air Force Base
|
| align=right | 929 

|- valign=top
| Крествью
| EGI
| EGI
| KEGI
| Duke Field (Eglin AFB Auxiliary Field 3) 
|
|

|- valign=top
| Форт-Уолтон-Бич
| NKL
| 
| KNKL
| NOLF Holley 
|
|

|- valign=top
| Хомстед
| HST
| HST
| KHST
| Homestead Air Reserve Base
|
| align=right | 331 

|- valign=top
| Джэксонвилл
| NIP
| NIP
| KNIP
| NAS Jacksonville (Towers Field)
|
| align=right | 9 458 

|- valign=top
| Джэксонвилл
| NEN
| NEN
| KNEN
| NOLF Whitehouse
|
|

|- valign=top
| Ки-Уэст
| NQX
| NQX
| KNQX
| NAS Key West (Boca Chica Field)
|
| align=right | 321 

|- valign=top
| Мэри-Эстер
| HRT
| 
| KHRT
| Hurlburt Field
|
| align=right | 2 148 

|- valign=top
| Мэйпорт
| NRB
| NRB
| KNRB
| NS Mayport (Adm. David L. McDonald Field)
|
| 

|- valign=top
| Милтон
| NSE
| NSE
| KNSE
| NAS Whiting Field - North
|
|

|- valign=top
| Милтон
| NDZ
| 
| KNDZ
| NAS Whiting Field - South
|
|

|- valign=top
| Милтон
| NFJ
| 
| KNFJ
| NOLF Choctaw 
|
|

|- valign=top
| Милтон
| NGS
| 
| KNGS
| NOLF Santa Rosa 
|
|

|- valign=top
| Пэйс
| NRQ
| 
| KNRQ
| NOLF Spencer
|
|

|- valign=top
| Панама-Сити
| PAM
| PAM
| KPAM
| Tyndall Air Force Base
|
| align=right | 525 

|- valign=top
| Пенсакола
| NPA
| NPA
| KNPA
| NAS Pensacola (Forrest Sherman Field)
|
| align=right | 162 

|- valign=top
| Пенсакола
| NUN
| NUN
| KNUN
| NOLF Saufley 
|
|

|- valign=top
| Пенсакола
| 
| 
| KNPI
| NOLF Site 8 
|
|

|- valign=top
| Старк / Кэмп-Блендинг
| 2CB
|
|
| Camp Blanding AAF / National Guard Airport
|
|

|- valign=top
| Тампа
| MCF
| MCF
| KMCF
| MacDill Air Force Base
|
| align=right | 596 

|- valign=top
| Тайтусвилл
| TTS
| 
| KTTS
| NASA Shuttle Landing Facility
|
|

|- valign=top
| Валлэйс
| NVI
| 
| KNVI
| NOLF Pace 
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Частные аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Чифленд
| FA36
|
|
| White Farms 
|
|

|- valign=top
| Форт-Майерс
| FL59
|
|
| Buckingham Field
|
|

|- valign=top
| Гарднер
| FD40
|
|
| Gardner Airport
|
|

|- valign=top
| Хастингс
| 2FA7
|
|
| Kathrinstadt Airport
|
|

|- valign=top
| Юпитер
| 06FA
|
|
| William P. Gwinn Airport
|
|

|- valign=top
| Ки-Ларго
| 07FA
| OCA
|
| Ocean Reef Club Airport
|
| align=right | 27 

|- valign=top
| Нью-Порт-Ричи
| FA40
|
|
| Hidden Lake Airport (Hidden Lake Estates)
|
|

|- valign=top
| Окала / Энтони
| 17FL
|
|
| Greystone Airport (Jumbolair Aviation Estates)
|
|

|- valign=top
| Панама-Сити
| 75FL
|
|
| Sandy Creek Airpark
|
|

|- valign=top
| Порт-Оранж
| 7FL6
|
|
| Spruce Creek Fly-In
|
| align=right | 2 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Закрытые аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Бушнелл
|
|
|
| Bushnell Army Airfield (1940—1945) 
|
|

|- valign=top
| Джэксонвилл
|
|
|
| Imeson Field (1926—1968)replaced by Jacksonville International Airport
|
|

|- valign=top
| Лейк-Буэна-Виста
| 44FD 
| 
| 
| Epcot Center Ultralight Flightpark
|
|

|- valign=top
| Лейк-Буэна-Виста
| 
| DWS
| 
| Walt Disney World Airport  
|
|

|- valign=top
| Майами
|
|
|
| All-American Airportlater part of NAS Miami as Masters Field
|
|

|- valign=top
| Майами
|
|
|
| Miami Municipal Airportlater part of NAS Miami as Miami Municipal Fieldthen became Amelia Earhart Field
|
|

|- valign=top
| Майами
| X46
|
|
| Opa-locka West Airport (closed 2006)
| 
|

|- valign=top
| Одесса
| 3FD1
|
|
| Tampa Bay Executive Airport (closed 2001)
|
|

|- valign=top
| Тампа
|
|
|
| Drew Field Municipal Airport (opened 1935, closed 1971)
|
|

|}

 Пояснения к таблице 
 Город — город, который обслуживается аэропортом.
 Код ФАА — код аэропорта, назначенный Федеральной администрацией по авиации.
 Код ИАТА — код аэропорта ИАТА. Если код ИАТА не совпадает с кодом ФАА данного аэропорта, то он выделен жирным.
 Код ИКАО — код аэропорта ИКАО.
 Аэропорт — официальное название аэропорта.
 Кат. (категория) — одна из четырёх категорий аэропортов, определяемая ФАА на основе плана NPIAS (National Plan of Integrated Airport Systems) на 2007—2011 годы:
 PR: (Commercial Service — Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток более 10000 человек в год. Аэропорты категории primary разделяются на четыре типа:
 P-L: (большой хаб, ) — аэропорт, обеспечивающий не менее 1 % общего пассажиропотока США
 P-M: (средний хаб, ) — аэропорт, обеспечивающий от 0.25 % до 1 % общего пассажиропотока США.
 P-S: (мелкий хаб, ) — аэропорт, обеспечивающий от 0.05 % до 0.25 % общего пассажиропотока США.
 P-N: (не относится к хабам, ) — аэропорт, обеспечивающий менее 0.05 % общего пассажиропотока США, но имеет пассажиропоток свыше 10 000 человек.
 CS: (Commercial Service — Non-Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток не менее 2500 человек в год.
 RL: (Reliever) — аэропорты авиации общего назначения, находящиеся в крупных городах. Имеют сходство с аэропортами категории GA. Помимо базирования частной авиации, аэропорты используются для того, чтобы разгрузить крупные аэропорты от небольших самолётов, осуществляющих коммерческие пассажирские перевозки.
 GA: (General Aviation) — аэропорты авиации общего назначения. В аэропорту должны базироваться не менее 10 воздушных судов, но обслуживаться не более 2500 пассажиров в год. Это означает, что большинство воздушных судов принадлежат и используются частными лицами, и коммерческие перевозки либо отсутствуют, либо незначительны.
 Пасс./год — коммерческий пассажиропоток за 2007 календарный год (согласно отчёту ФАА).

 Источники 
Федеральная администрация по авиации США (ФАА):
 FAA Airport Data (Form 5010) (см. также AirportIQ 5010).
 FAA National Plan of Integrated Airport Systems (NPIAS) (план на 2007—2011 годы, опубликовано 2 октября 2006 года).
 FAA Passenger Boarding Data (предварительные данные на 2007 год, опубликовано 17 июля 2008 года).

Штат:
 Florida Department of Transportation (FDOT): Florida Aviation Database (FAD)
 Continuing Florida Aviation System Planning Process (CFASPP): Airports

Другие:
 Great Circle Mapper: Airports in Florida — коды аэропортов ФАА, ИАТА и ИКАО
 Aviation Safety Network — коды аэропортов ИАТА и ИКАО
 Abandoned & Little-Known Airfields: Florida

 Ссылки 
 Списки аэропортов штата Флорида:
 AirNav
 Aircraft Charter World
 The Airport Guide
 World Aero Data

 
Флорида
Аэропорты